Ба́ниге

 Баниге, Владимир Сергеевич (1905—1973) — архитектор-реставратор, сын С. В. Баниге.
 Баниге, Сергей Владимирович (1862—1926) — архитектор, гражданский инженер, специалист по отоплению и вентиляции.